L'A2 Ethniki 2008-2009 è stata la 48ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile. La 23ª edizione con il nome di A2.

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
A2 Basket League 2008-2009